Александр Жидких: Жидких, Александр (род. 1951) — советский белорусский легкоатлет.
 Жидких, Александр Михайлович (род. 1984) — белорусский хоккеист.
 Жидких, Александр Петрович (1925—1976) — Герой Советского Союза.